Molekulska formula -{C20H41NO2}- se može odnositi na:

 N,N-Dimetilsfingozin
 Stearoiletanolamid

en:C20H41NO2